Diese Liste zeigt Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Obwalden. Der Regierungsrat ist vollziehendes bzw. ausführendes Organ (Exekutive) des Kantons Obwalden. Er umfasst seit 2002 fünf Mitglieder und tagt einmal pro Woche im Rathaus in Sarnen.

Landammann 
Der Präsident des Regierungsrats wird Landammann, der Vizepräsident Landstatthalter genannt. Der Landammann wurde jeweils von der Frühlingslandsgemeinde im Mai oder April durch offenes Handmehr durch das Volk gewählt. Die Amtszeit dauerte jeweils bis zur nächsten Frühlingslandsgemeinde. Seit der Abschaffung der Landsgemeinde 1998 werden Landammann und Landstatthalter vom Kantonsrat in dessen konstituierender Sitzung in der letzten Juniwoche gewählt. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Für die nächste Amtsperiode ist ein Landammann nicht wieder wählbar, kann aber insgesamt viermal das Amt des Landammanns bekleiden.

Wahlen 
Der Regierungsrat wird vom Volk auf vier Jahre im Majorzwahlverfahren gewählt.

Amtsperiode 2022 bis 2026 
Die letzte Gesamterneuerungswahl fand am 13. März 2022 statt. Alle fünf bisherigen Räte traten zur Wiederwahl an, daneben kandidierte neu Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP). Die fünf Räte konnten im 1. Wahlgang bestimmt werden. Vier der bisherigen Räte wurden wiedergewählt: Josef Hess (parteilos) mit 9'220 Stimmen, Christoph Amstad (CVP) mit 8'982 Stimmen, Christian Schäli (CSP) mit 8'561 Stimmen und Daniel Wyler (SVP) mit 6'285 Stimmen. Mit 7'762 Stimmen wurde Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP) neu in den Regierungsrat gewählt. Maya Büchi-Kaiser (FDP) verpasste die Wiederwahl mit 4'818 Stimmen. Die Amtsdauer ist vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2026.

Amtsperiode 2018 bis 2022 
Die Gesamterneuerungswahl fand am 4. März 2018 statt. Die bisherigen Räte Niklaus Bleiker und Franz Enderli waren nicht mehr angetreten. Im 1. Wahlgang wurden die übrigen drei bisherigen Regierungsräte bestätigt: Josef Hess (parteilos) mit 11'111 Stimmen, Christoph Amstad (CVP) mit 10'239 Stimmen und Maya Büchi-Kaiser (FDP) mit 7'732 Stimmen. Im 2. Wahlgang am 8. April 2018 gewannen Christian Schäli (CSP) mit 6'974 Stimmen und Daniel Wyler (SVP) mit 5'487 Stimmen die beiden übrigen Sitze, letzterer knapp vor Michael Siegrist (CVP) mit 5'458 Stimmen. Die Amtsdauer ist vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2022.

Amtsperiode 2014 bis 2018 
Für die Amtsperiode 2014 bis 2018 fand die Wahl am 9. März 2014 statt, wobei Maya Büchi-Kaiser neu in den Rat gewählt wurde und dabei die nicht mehr angetretene Regierungsrätin Esther Gasser Pfulg ersetzte. Die Amtsdauer war vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2018. Christoph Amstad ersetzte zum 1. Juli 2016 den zurückgetretenen Hans Wallimann und Josef Hess ersetzte zum 1. Juli 2017 den zurückgetretenen Paul Federer. Beide wurden jeweils in stiller Wahl gewählt.

Parteiabkürzungen 
 CSP OW: Christlichsoziale Partei Obwalden
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: FDP.Die Liberalen
 kons.: Katholisch-Konservative, siehe Christlichdemokratische Volkspartei#Geschichte
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Regierungsräte 
Anmerkung: Die Liste ist ab 1900 vollständig.

Anmerkungen und Einzelnachweise

Literatur 
 Ephrem Omlin: Die Landammänner des Standes Obwalden und ihre Wappen. Kapitel Verzeichnis der Landammänner von 1303 bis 1966. Historisch-antiquarischer Verein Obwalden, Sarnen 1966. Obwaldner Geschichtsblätter, Heft 9

Weblinks 
 Der Regierungsrat des Kantons Obwalden
 Regierungsratsmitglieder des Kantons Obwalden seit 1900 (PDF), Liste auf der Website des Kantons Obwalden, abgerufen am 9. April 2018
 Landammänner des Kantons Obwalden seit 1900 (PDF), Liste auf der Website des Kantons Obwalden, abgerufen am 9. April 2018

!
Liste, Obwalden Regierungsrat
Obwalden